

Patronyme 
 Francesca Inaudi (née en 1977), actrice italienne.
 Giacomo Inaudi (1867-1950), calculateur prodige italien.
 Nicolas Inaudi (né en 1978), coureur cycliste français.
 Hervé Inaudi (né en 1952), coureur cycliste français.